Valadares peut désigner :

Toponymes 
au Portugal :
Valadares, paroisse civile de la municipalité de Baião, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Valadares, paroisse civile de la municipalité de Monção, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Valadares, paroisse civile de la municipalité de São Pedro do Sul, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Valadares, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Gaia, située dans le district de Porto et la région Nord.

Patronymes 
 Antônio Carlos Valadares, homme politique brésilien (député, gouverneur, puis sénateur de l'État du Sergipe) ;
 Antônio Carlos Valadares Filho, dit Valadares Filho, fils du précédent, homme politique brésilien (député fédéral du Sergipe) ;
 Pedro Valadares, homme politique brésilien (député fédéral du Sergipe).